Wilhelm Ewald kan syfta på:

* Wilhelm Ewald (1825–1887), tysk ämbetsman
 Wilhelm Ewald (1878–1955), tysk heraldiker
 Wilhelm Ernst Ewald (1704–1741), tysk präst och författare
 Wilhelm Heinrich Ewald (1791–1865), tysk jurist, filosof och museiman